Caxiense – abitanti di Caxias (Maranhão)
Caxiense – abitanti di Caxias do Sul
Caxiense – abitanti di Duque de Caxias